

Persone
 Ahmed Sayed – calciatore egiziano
 Ehab Sayed – giocatore di calcio a 5 egiziano
 Gehad Sayed – ex giocatore di calcio a 5 egiziano
 Moukhtar Sayed – cestista marocchino

Altro
 Sayed – parola araba per "Signore"
 Sayed - variante del nome proprio di persona arabo Sayyid